Kirchbach est un nom d'origine allemande porté notamment par :

Toponyme

Kirchbach, ancien fort de Kehl en Bade-Wurtemberg

Kirchbach, en Carinthie
 Kirchbach in Steiermark, en Styrie, qui a fusionné en 2014 avec Zerlach sous le nom de Kirchbach-Zerlach

Patronyme 

 Ernst Kirchbach (1831-1876), peintre allemand, directeur de l'Académie des beaux-arts de Santiago
 Frank Kirchbach (1859-1912), son fils, peintre et graveur allemand
 Gunar Kirchbach (n. 1971), céiste allemand 
 , maison de la noblesse allemande et autrichienne, dont :
 Günther von Kirchbach (1850-1925), militaire allemand 
 Hans von Kirchbach (1849-1928), militaire allemand 
 Hugo von Kirchbach (1809-1887), militaire prussien
 Karl von Kirchbach auf Lauterbach (1856-1939), militaire austro-hongrois